Schechtman ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Schechtman (1891–1970), russischer Journalist und Sozialwissenschaftler
 Dan Shechtman (* 1941), israelischer Physiker
 Michail Jurjewitsch Schechtman (* 1989), russischer Pianist und Dirigent
 Wadim Schechtman (* 1954), russischer Mathematiker